Pierre Lambert peut désigner :
 Pierre Lambert  (1645-1709), architecte du roi, membre de l'Académie royale d'architecture en 1699 ;
 Pierre Lambert, auteur de plusieurs ouvrages sur l'animation, dont notamment les studios Disney ;
 Pierre Lambert (1786-1852), homme politique français ;
 Pierre Lambert (1822-1903), missionnaire français ;
 Pierre Lambert (1901-1973), préfet français, compagnon de la Libération ;
 Pierre Lambert (1920-2008), ou simplement « Lambert », pseudonyme de Pierre Boussel, homme politique français ;
 Pierre Lambert (1921-2019), peintre français ;
 Pierre Lambert, réalisateur français ;
 Pierre Lambert (1954-), préfet francais.

Voir aussi 
 Pierre Lambert de La Motte (1624-1679), religieux français, fondateur des missions étrangères de Paris